Denne liste over fredede bygninger i Fredericia Kommune viser alle fredede bygninger i Fredericia Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Fredericia Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Fredericia Kommune
 
WikiProjekt Wiki Loves Monuments